

Miejscowościi ich części  w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 2 podstawowe 
 Ciecierzyn – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Niemce 
 Ciecierzyn – przysiółek wsi Sławno w woj. lubuskim, w pow. strzelecko-drezdeneckim, w gminie Strzelce Krajeńskie 
 Ciecierzyn – wieś w woj. opolskim, w pow. kluczborskim, w gminie Byczyna
 Ciecierzyn – część wsi Zrębice w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Olsztyn

Inne 
 Ciecierzyn – dawny folwark, część dawnej gminy Olsztyn oraz osada leśna; obecnie części Zrębic
 Ciecierzyn – polska nazwa miejscowości Teteryn obecnie agromiasteczko w obwodzie mohylewskim, w rejonie kruhelskim, w sielsowiecie Teteryn
 Ciecierzyn – przystanek kolejowy we wsi Ciecierzyn, w województwie lubelskim